Lischkeia equatorialis är en snäckart som först beskrevs av Dall 1896.  Lischkeia equatorialis ingår i släktet Lischkeia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
equatorialis